Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BRD Bucharest Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník bukurešťské události hrané na antukových dvorcích.

Roli favoritky splnila rumunská světová trojka a nejvýše nasazená Simona Halepová poté, co ve finále zdolala italskou turnajovou dvojku Robertu Vinciovou hladce ve dvou setech 6–1 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak Halepová připsala osmou turnajovou trofej kariéry, a po únorovém vítězství na Qatar Total Open, druhý titul v probíhající sezóně.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Simona Halepová (vítězka)
  Roberta Vinciová (finále)
  Klára Koukalová (1. kolo)
  Karin Knappová (2. kolo)
  Annika Becková (1. kolo)
  Anna Karolína Schmiedlová (1. kolo)
  Petra Cetkovská (čtvrtfinále)
  Polona Hercogová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2014